Edward Ellice (1783–1863) – brytyjski przedsiębiorca i polityk, parlamentarzysta z Coventry, sekretarz ds. wojny
 Edward Ellice (1810–1880) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Huddersfield i St Andrews Burghs
 Edward Charles Ellice (1858–1934) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z St Andrews Burghs